

Geografi

Schweiz 

 Waldkirch, Sankt Gallen, kommun,

Tyskland 

 Waldkirch, Tyskland, stad i Baden-Württemberg,